Gaspard de Coligny peut désigner :
 Gaspard  de Coligny (1465/70-1522), maréchal de France sous François  de France ;
 Gaspard II de Coligny (1519-1572), fils du précédent, amiral de France, membre le plus connu de la maison de Coligny ;
 Gaspard III de Coligny (1584-1646), petit-fils du précédent ;
 Gaspard IV de Coligny (1620-1649), fils du précédent.